Monitor (educació), persona que efectua una educació en el lleure. És aquella persona que vocacionalment s'ocupa de l'educació de l'infant des d'un punt més lúdic que acadèmic. Crea en l'infant ganes d'anar a l'escola, ja que es duen a terme activitats dinàmiques on es poden divertir, passar-so bé, conèixer a gent i gaudir. Els monitors ocupen un paper fonamental en el bon desenvolupament com a persona, ja que també t'ajuda a coneixe't a tu mateix i descobrir noves habilitats pròpies creant autoestima i confiança.
 Monitor d'infants, dispositiu que permet escoltar en una altra habitació, el so a l'habitació d'un nadó 
 Informàtica:
 Monitor (concurrència), objecte destinat a ser usat sense perill per més d'un fil d'execució
 Monitor d'ordinador, pantalla que mostra l'activitat de la computadora a la que està connectada
 Monitor monocrom, tipus de monitor d'ordinador que només emet en un color 
 Monitor Virtual de Retina, monitor virtual
 Monitor (extinció d'incendis), llança de gran cabal per a l'extinció d'incendis que s'utilitza muntat sobre un suport.